

Géographie 
Rac est un hameau de la commune de Malataverne, dans la Drôme, son ancien chef-lieu dont le nom était celui de la commune avant le .

Le sigle RAC peut désigner :

Unité militaire

en France 
 régiments d’artillerie coloniale :
  RAC (1900-1940)
  RAC (1902-1940)
  RAC (1904-1958)
 régiment d’artillerie à cheval :
  RAC
 régiment d’artillerie de campagne : voir Régiments d'artillerie français

Organisation

Club sportif 
 Le Racing Athletic de Casablanca
 River Atletico Clube
 Réal Athletic Club, club de handball ivoirien
 Rueil Athletic Club, club de basket-ball français situé à Rueil-Malmaison

Autre association 
 Le Royal Automobile Club
 Le Réseau Action Climat, association française
 Le Rassemblement pour l’abolition de la chasse (anciennement Rassemblement Anti Chasse), association française
 Radio Amateurs of Canada, une association canadienne de radio-amateurs

Science et technique

Médecine et biologie 
 Un rétrécissement aortique calcifié
 Rigidité Articulaire Congénitale (chez le bovin)
 Rac (protéine), sous-famille de protéines

Informatique 
  (Real Application Cluster), un cluster Oracle (base de données)

Aviation 
 Un rotor anticouple, composant important d’un hélicoptère
 Le Règlement de l'aviation canadien

Musique
 , nom de scène d'André Allen Anjos ;
 Le rock anticommuniste.

Divers 
 Réalisation d'art cinématographique (R.A.C.), maison de production et de distribution française
 Le RAC, diminutif du rallye du Royal Automobile Club, qui compte au championnat du monde et qui se déroule en Grande-Bretagne ;
 Rien À Corriger ;
 Reconnaissance des acquis et des compétences, au Québec ;
 Responsable administratif et comptable ;
 Réacteur à calcaire ;
 Brigade RAC, unité de maquisards de la Résistance intérieure française durant la seconde Guerre mondiale.